Первая из международных математических олимпиад была проведена в Румынии в 1959 году. Старейшая из международных научных олимпиад, ММО с тех пор проводится ежегодно, за исключением 1980 года. В том же году конкурс, первоначально планировавшийся в Монголии, был отменен из-за советского вторжения в Афганистан.

В первой ММО в 1959 году участвовали 7 стран — Болгария, Чехословакия, Восточная Германия, Венгрия, Польша, Румыния и Советский Союз. С тех пор число стран-участниц возросло, в 2019 году в олимпиаде приняли участие 112 стран.

Список олимпиад

См. также 
 Математическая олимпиада

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт ММО
 Информация о ММО на сайте Математической ассоциации Америки

Математические соревнования
Списки:Математика